

Toponyme 

 La comarque de Matarraña est une comarque de la Communauté autonome d'Aragon en Espagne.

Hydronyme 

 La Matarraña est une rivière d'Espagne, affluent de l'Èbre.